Elzen ist der Familienname folgender Personen:

 Guillaume van den Elzen (1913–2000), niederländischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Doruma-Dungu
 Laura van den Elzen (* 1997), niederländische Musikerin und Songwriterin
 Renate van den Elzen (* 1947), österreichische Ornithologin, Kuratorin und Naturschützerin